23. Mistrzostwa Europy w Short Tracku odbyły się w holenderskim Dordrecht w dniach 11 – 13 stycznia 2019 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w short tracku
2019 w sportach zimowych
2019 w Holandii